Михаи́л Алексеевич Смирно́в:
 Смирнов, Михаил Алексеевич (в монашестве Мефодий; 1761—1815) — епископ Русской Православно Церкви, церковный историк, филолог, переводчик Священного Писания.
 Смирнов, Михаил Алексеевич (род. 2003) — российский певец, актёр и телеведущий.